Beauchêne kan syfta på:

 Beauchêne, Loir-et-Cher, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher
 Beauchêne, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Saint-Julien-en-Beauchêne, fransk kommun i departementet Hautes-Alpes